Ulica Franciszkańska – popularna nazwa ulic w Polsce;

 ulica Franciszkańska w Chorzowie
 ulica Franciszkańska w Katowicach
 ulica Franciszkańska w Krakowie
 ulica Franciszkańska w Krośnie
 ulica Franciszkańska w Łodzi
 ulica Franciszkańska w Poznaniu
 ulica Franciszkańska w Przemyślu
 Ulica Franciszkańska w Sanoku
 ulica Franciszkańska w Warszawie
 ulica Franciszkańska we Wrocławiu

Franciszkańska